The Nest – film del 1927 diretto da William Nigh
 The Nest – film del 1988 diretto da Terence H. Winkless
 The Nest (Il nido) – film del 2019 diretto da Roberto De Feo
 The Nest – film del 2020 diretto da Sean Durkin